La Thorillière ist der Künstlername folgender Personen:

 La Thorillière (Schauspieler, 1626) (François Le Noir, 1626–1680), französischer Schauspieler und Autor
 La Thorillière (Schauspieler, 1659) (Pierre Le Noir; 1659–1731), französischer Schauspieler
 La Thorillière (Schauspieler, 1697) (Anne Maurice Le Noir; 1697–1759), französischer Schauspieler

La Thorillière ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Le Noir de La Thorillière (1661–1730), französische Schauspielerin
 Thérèse Marie Jeanne Lenoir La Thorillière (1663–1725), französische Schauspielerin, siehe Thérèse Dancourt